Барбара Левстик (Љубљана, 17. јануар 1950 — Љубљана, 25. март 2009) је била југословенска и словеначка глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1974. || Револуција (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Довиђења у следећем рату  || Сабина
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Здрављица  (ТВ филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Сладке сањe || Словене теацхер
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1950.
Умрли 2009.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани